Piotr Trepka (ur. 20 marca 1980 w Częstochowie) – polski koszykarz grający na pozycji rozgrywającego.

Życiorys 
Piotr Trepka swoją karierę koszykarską rozpoczął w 1999. W latach 1999–2007 reprezentował barwy klubu Tytan Częstochowa, w którym rozegrał 181 spotkań ligowych. W 2007 został zawodnikiem ŁKS Łódź, w którym występował do 2012. W sezonie 2011/2012 w barwach ŁKS zadebiutował w Polskiej Lidze Koszykówki, rozgrywając w niej 32 spotkania, w których zdobywał średnio 4,9 punktU, miał 3,3 asysty i 2,3 zbiórki na mecz. W sumie w latach 2007–2012 zagrał w 171 meczach ligowych ŁKS-u. W klubie tym pełnił wówczas rolę kapitana drużyny. W czerwcu 2012 roku został zawodnikiem klubu AZS WSGK Polfarmex Kutno.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Wicemistrz I ligi (2011)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Profil na polskikosz.pl 
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze ŁKS Łódź
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Spójni Stargard
Sportowcy związani z Częstochową
Koszykarze Księżaka Łowicz
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Częstochowie